Levesque y Lévesque son grafías antiguas que corresponden al francés moderno Lévêque, la contracción de l'évêque («el obispo» en francés). Estas grafías han permanecido como apellido, que tiene su equivalente en las formas normandas Vèque y Vesque, las occitanas Besque y Bisbal,, la bretona Lescop y la alemana (también común en Alsacia y Lorena) Bischoff.

Personas
Julien Latendresse-Levesque, futbolista canadiense.
Paul Levesque, luchador profesional más conocido como Triple H.
René Lévesque, periodista y político canadiense.
Joanna Levesque, JoJo, cantante estadounidense.

Lugares
1250 René-Lévesque, Torre IBM , segundo rascacielos más alto de Montreal.
Parque René-Lévesque, en Montreal.

Además
Levesque, raza canina.

Referencias